Het wereldkampioenschap superbike van Sugo 1989 was de zevende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1989. De races werden verreden op 27 augustus 1989 op het Sportsland SUGO nabij Murata, Japan.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1989
Sugo